Alte Landungsbrücke steht für:

 Alte Landungsbrücke (Lomé), ehemaliger Schiffsanleger aus der deutschen Kolonialzeit in Lomé, Togo
 Alte Landungsbrücke (Swakopmund), ehemaliger Schiffsanleger aus der deutschen Kolonialzeit in Swakopmund, Namibia